Thomas J. Barr (1812–1881) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Thomas Barr (ur. 1992) – irlandzki lekkoatleta